Saint James (bedrijf), een Franse kledingproducent

Plaatsen 
Saint-James, een gemeente in het Franse departement Manche
Saint James (Barbados), een parish van Barbados
Saint James (Jamaica), een parish van Jamaica
Saint James (Trinidad), een plaats nabij Port of Spain
Saint James (Zuid-Afrika), een plaats in Kaapstad, West-Kaap
St. James Parish, een parish van de Amerikaanse staat Louisiana

Plaatsen in de Verenigde Staten
St. James (Maryland)
St. James (Minnesota)
St. James (Missouri)
St. James (New York)
St. James (North Carolina)
St. James City (Florida)